Le Centre Henry-Leonard est le plus grand aréna de la Côte-Nord, situé sur l'avenue Michel-Hémon à Baie-Comeau. 

Il est le domicile du Drakkar de Baie-Comeau de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Histoire 
Il fut inauguré en 1970 et compte deux glaces. Il porte le nom d'Henry Leonard, ancien maire de Baie-Comeau.

Les dimensions de sa glace principale est de 200 pieds par 85 pieds, soit environ 61 mètres par 26 mètres. Sa capacité assise est de  places ( au total), il devient actuellement le plus petit aréna de la LHJMQ puisque le domicile des Tigres de Victoriaville a augmenté sa capacité maximale à 3 500 places.  Depuis les débuts de l'existence du Drakkar, le taux moyen d'occupation fut de 83 %.

En plus du hockey, des spectacles, exposition et autres activités y ont lieu.

Notes et références

Lien externe 
 Site officiel du Drakkar de Baie-Comeau

Équipement sportif achevé en 1970
Patinoire de hockey au Québec
Aréna de la LHJMQ
Stade portant le nom d'une personnalité
Drakkar de Baie-Comeau
Bâtiment sur la Côte-Nord
Baie-Comeau